Dietrich von Stade ist der Name folgender Personen:

* Dietrich von Stade (Archivar) (1637–1718), deutscher Archivar und Germanist
 Dietrich von Stade (Diplomat) (1674–1733), schwedischer Regierungsrat und Gesandter (1717–1733) am Immerwährenden Reichstag in Regensburg